Колыва́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Колывань.

География 
Район расположен на северо-востоке Новосибирской области, граничит с Новосибирским, Мошковским, Коченевским, Чулымским, Убинским районами области и Томской областью. Площадь района по данным на 2008 год — 1 057 271 га, в том числе сельхозугодья — 185,7 тыс. га (17,6 % всей площади).

По территории района протекает река Обь. Другие крупные реки — Чаус, Вьюна, Уень, Шегарка, Бакса, Кашлам. Кроме этого, территория района богата озёрами. Наиболее крупное из них — Минзелинское — «жемчужина» Колыванского района.

История 
В 1925 году был образован Сибирский край, а в его составе — Колыванский район Ново-Николаевского (Ново-Сибирского) округа. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и район оказался в составе Западно-Сибирского края.

20 ноября 1935 года из Колыванского района был выделен Пихтовский район.

В 1937 году район был включён в состав новообразованной Новосибирской области.

20 сентября 1955 года Пихтовский район был упразднён, а его территория вновь вошла в состав Колыванского района.

Достопримечательности

Архитектурные памятники 
 Собор Святой Живоначальной Троицы, 1867 г.;
 Школа соборная церковно-приходская (р.п. Колывань, Московская, 35);
 памятник Николаю Чудотворцу;
 Церковь Александра Невского, 1887 г.;
 Церковно-приходская школа, 1888 г.;
 Дом купца Е. А. Жернакова (здание краеведческого музея).

Купеческие дома 
 Дом Е. Н. Култашева, 1-этажный деревянный,1910 г. (ул. Советская, 37);
 Дом Е. А. Жернакова, 2-этажный кирпичный,1887 г. (ул. К.Маркса, 66);
 Дом В. Е. Паисова, 2-этажный деревянный,1900 г. (ул. Революционный проспект, 43);
 Дом Н. Т. Орлова, 2-этажный кирпичный,1898 г. (ул. Революционный проспект, 41);
 Дом И. И. Кроткова, 2-этажный дом с первым каменным и вторым деревянным этажами,1900 г. (ул. Советская, 41);
 Дом Г. И. Пастухова, М. Д. Губина, 2-этажный кирпичный,1880 г. (ул. Революционный проспект, 37);
 Дом Ф. К. Кривцова, 2-этажный кирпичный, 1895 г. (ул. Советская, 43);
 Дом Д. М. Титова, 1-этажный деревянный,1908 г. (ул. Ленина, 33);
 Дом Р. М. Минина, 1-этажный каменный,1911 г. (ул. Ленина, 50);
 Дом А. Г. Лапина, 2-этажный,1903 г. (ул. Кирова, 96).

Дома жилые деревянные (конец XIX — начало XX века) 
 Уникальные образцы деревянного зодчества (ул. Московская № 4, 6, 8, 10, 12, 60, 30);
 Дом кузнеца Ф. П. Помыткина, 2-этажный,1889 г. (ул. Овчинникова, 60);
 Дом с воротами (ул. Кирова, 118);
 Второклассная учительская мужская школа, дом 2-этажный кирпичный, 1898 г. (ул. Революционный проспект, 45);
 Колыванская почтово-телеграфная контора, дом 1-этажный деревянный, 1850 г. (ул. Революционный проспект, 40).

Памятники истории 
 Братская могила борцов за Советскую власть — жертв колыванского кулацко-белогвардейского восстания 1920 года (территория храма Александра Невского).

Археологические памятники 
 Деревня Юрт-Ора — место традиционного проживания сибирских татар с VIII века.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Колывань) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 11 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Колыванском районе 59 населённых пунктов.

Люди, связанные с районом 
Из энциклопедии Колыванского района:
 Герои Советского Союза
 Кузнецов Александр Николаевич;
 Пичугин Дмитрий Николаевич;
 Сергиенко Николай Егорович;
 Соловьёв Михаил Васильевич.

 Герои Социалистического труда
 Громадский Андрей Степанович;
 Фёдорова Мария Митрофановна.

 Кавалеры Ордена Славы
 Рудаков, Александр Петрович (полный кавалер ордена Славы) (25 марта 1924 — 19 июля 1954) —  командир отделения разведки дивизиона 849-го артиллерийского полка (294-я стрелковая дивизия, сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней
 Салосин Николай Алексеевич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Колыванского района
 
 
 Лаптевка, деревня Колыванского района
 Сайт администрации Сидоровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области